Ачи-Кастело () — город в Италии, расположен в регионе Сицилия, подчинён административному центру Катания.

Население составляет 18 084 человека, плотность населения — 2232 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 95021. Телефонный код — 00095.

Покровителем города считается святой Мавр. Праздник города ежегодно празднуется 15 января.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Ачи-Кастелло
Города Сицилии